Schraalhans McDuck is een fictieve eend uit de stripreeks rond Donald Duck. Schraalhans wordt ook wel 'Oom' Schraalhans genoemd. Dit omdat hij in de verhalen waar hij in voorkomt de oom van Dagobert Duck is en de oudoom van Donald Duck. Oom Schraalhans heeft hetzelfde soort pakje aan als Dagobert, alleen de kleuren zijn anders.

Het verhaal met Dagobert en Donald 
Oom Schraalhans is héél erg gierig, hij zoekt kaaskorstjes om te eten en drinkt regenwater. In Donald Duck Minipocket 4 in het verhaal 'Oom Dagobert krijgt een koekje van eigen deeg' wordt Oom Dagobert helemaal gek van Donald omdat hij te veel uitgeeft. Oom Dagobert besluit de hulp van Oom Schraalhans in te roepen. Oom Schraalhans komt dan naar Duckstad en Donald wacht hem op op het vliegveld. Maar Donald vindt hem maar niet. Uiteindelijk is hij gearriveerd met een 2dehands zeppelin. Donald en Schraalhans gaan samen naar het geldpakhuis van Oom Dagobert. Als ze daar aangekomen zijn vindt Oom Schraalhans dat juist Dagobert een lesje nodig heeft. Dat komt doordat Donald verhalen over hoe zuinig Oom Dagobert is heeft zitten vertellen. Oom Dagobert wordt later helemaal gek van Schraalhans. Oom Schraalhans doet namelijk alsof ie flauw valt in de tram om gratis met de tram te kunnen reizen. Ook mag Oom Dagobert geen licht meer aandoen om stroom te sparen. Dagobert vraagt Donald hem weg te pesten. Dit lukt uiteindelijk en Oom Schraalhans gaat weer terug naar z'n woonplaats Stingy Town.

Personage uit Donald Duck
Antropomorf personage
Fictieve eend